Praterija ima više značenja:
 Praterija (Bolcano)
 Praterija (Ređo di Kalabrija)
 Praterija (Rovigo)